Крутой — имя, фамилия, топоним:
 Крутой — отвесный, обрывистый.
 Крутой — с резким, внезапным изменением направления.
 Крутой — сильный, смелый, умелый и т. д.

Известные личности 
 Крутой (ум. 1093) — князь бодричей, глава Вендской державы.
 Крутой, Дмитрий Николаевич (род. 1981) — министр экономики Республики Беларусь.
 Крутой, Игорь Яковлевич (род. 1954) — композитор, продюсер, народный артист России.

Населённые пункты 

 Крутой — хутор в Ровеньском районе Белгородской области.
 Крутой — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области.
 Крутой — исчезнувший хутор в Жирновском районе Волгоградской области.
 Крутой — хутор в Калачеевском районе Воронежской области.
Крутой — посёлок в Тихорецком районе Краснодарского края.
Крутой — посёлок в Рудничном районе Кемеровской области.
 Крутой — хутор в Бековском районе Пензенской области.
 Крутой — посёлок в Земетчинском районе Пензенской области.
 Крутой — хутор в Цимлянском районе Ростовской области.
 Крутой — хутор в Чертковском районе Ростовской области.
Крутой — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
Крутой — посёлок в составе города Верхняя Пышма Свердловской области.

Реки 
 Крутой (приток Арапихи) — река бассейна Оби
 Крутой (приток Парабели) — река бассейна Оби
 Крутой (приток Камиши) — река бассейна Ангары
 Крутой (приток Талумы) — река бассейна Олёкмы
 Крутой (приток Джугаджаки) — река бассейна Колымы
 Крутой (приток Хакарина) — река бассейна Охотского моря
 Крутой (приток Галама) — река бассейна Уды
 Крутой (приток Сеймкана) — река бассейна Охотского моря
 Крутой (приток Большой Яклы) — ручей бассейна Суры